

Toponymes

Costera est le nom d'un ancien canton correspondant à la piève de Costiera située dans le nord-est de la Corse et dont le chef-lieu historique était Lento.

La Costera est une comarque espagnole de la province de Valence, dans la Communauté valencienne ;
 Costera est un village faisant partie de la municipalité d'Ayala dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque.

Autres 
 Costera est un genre botanique de la famille des Ericaceae.

Homonymie de toponyme